Пескари () — род лучепёрых рыб из семейства карповых.

Пескари обитают главным образом в восточной Европе, преимущественно на территории современной России и смежных государств. Питаются растительной пищей. Крупнейший представитель рода — обыкновенный пескарь, непромысловый объект любительского и спортивного рыболовства.

Классификация 
 Gobio acutipinnatus Men'shikov, 1939
 Gobio alverniae Kottelat & Persat, 2005 
 Gobio artvinicus Turan, Japoshvili, Aksu & Bektaş, 2016 
 Gobio battalgilae Naseka, Erk'akan & Küçük, 2006
 Gobio brevicirris Fowler, 1976 
 Gobio bulgaricus Drensky, 1926
 Gobio carpathicus Vladykov, 1925 
 Gobio caucasicus Kamensky, 1901 (Colchic gudgeon)
 Gobio coriparoides Nichols, 1925
 Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 
 Gobio delyamurei Freyhof & Naseka, 2005
 Gobio feraeensis Stephanidis, 1973 
 Gobio fushunensis Y. H. Xie, Li & Xie, 2007 
 Gobio gobio (Linnaeus, 1758) 
 Gobio gymnostethus Ladiges, 1960 
 Gobio hettitorum Ladiges, 1960
 Gobio holurus Fowler, 1976 
 Gobio huanghensis P. Q. Luo, Le & Y. Y. Chen, 1977
 Gobio insuyanus Ladiges, 1960 
 Gobio intermedius Battalgil, 1944 
 Gobio kizilirmakensis Turan, Japoshvili, Aksu & Bektaş, 2016
 Gobio kovatschevi Chichkoff, 1937 
 Gobio krymensis Bănărescu & Nalbant, 1973 
 Gobio kubanicus Vasil'eva, 2004
 Gobio lingyuanensis T. Mori, 1934
 Gobio lozanoi Doadrio & Madeira, 2004
 Gobio macrocephalus T. Mori, 1930
 Gobio maeandricus Naseka, Erk'akan & Küçük, 2006 
 Gobio meridionalis T. Q. Xu, 1987
 Gobio microlepidotus Battalgil, 1942 
 Gobio obtusirostris Valenciennes, 1842
 Gobio occitaniae Kottelat & Persat, 2005
 Gobio ohridanus S. L. Karaman, 1924 
 Gobio rivuloides Nichols, 1925
 Gobio sakaryaensis 
 Gobio sarmaticus L. S. Berg, 1949
 Gobio sibiricus Nikolskii, 1936
 Gobio skadarensis S. L. Karaman, 1937 
 Gobio soldatovi L. S. Berg, 1914
 Gobio tchangi S. C. Li, 2015   
 Gobio volgensis Vasil'eva, Mendel, Vasil'ev, Lusk & Lusková, 2008.

Примечания